Avesta-Krylbo kan avse
Avesta Krylbo station
namnet för tätorten som bildades 2018 av tätorterna Avesta och Krylbo